Franziska Dorothea (Lebrun),  (17561791, Berlin), une soprano et compositrice de musique allemande ;
 Franz Danzi (1763, Schwetzingen1826, Karlsruhe), un compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Innocenz Danzi (1730-1798), violoncelliste italien  ;
Patricia Danzi (1969-), fonctionnaire fédérale suisse.

Patronyme italien